Чапа де Мота има више значења:

 Општина Чапа де Мота (Мексико), општина у савезној држави Мексико у Мексику
 Чапа де Мота (Чапа де Мота, Мексико), насеље у савезној држави Мексико у Мексику